Jméno Robert Gilbert může odkazovat na více osobností:

 Robert Gilbert (hudební skladatel) (1899–1978) – německý hudební skladatel
 Robert Gilbert (chemik) (* 1946) – australský chemik